Vallo :
 Vallø, ancienne municipalité du Danemark
 , château danois
 Vallo della Lucania, commune italienne
 Vallo Torinese, commune italien ne
 Ambra Vallo, danseuse italienne